Glode eller Claude du Plat er navnet på flere personer:

 Glode du Plat (1770-1841) – dansk officer
 Glode du Plat (1809-1864) – dansk officer